Auguste Baudin (1800-1877) – ammiraglio francese
 Charles Baudin (1784-1854) – ammiraglio francese
 Fernand Baudin (1918-2005) – tipografo francese
 Jacques Baudin (1939-2018) – politico senegalese
 Jean-Baptiste Baudin (1811-1851) – fisico e politico francese
 Nicolas Baudin (1754-1803) – esploratore, cartografo, naturalista e idrografo francese